Wang Č’ (pinyin: Wang Zhi) je čínské jméno vícero osob:

Wang Č’ (císařovna) – (; † 126 př. n. l.), čínská císařovna, druhá manželka chanského císaře Ťing-ti;
Wang Č’ (ministr) – (; 1379–1462), ministr státní správy čínské říše Ming;
Wang Č’ (eunuch) – (; † 1487), čínský eunuch;
Wang Č’ (pirát) – ( / ), čínský obchodník a pirát 16. století;